Lyon County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lyon County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 79000913
 Lyon County Courthouse (Nevada), ID-Nr. 83001112